GWX steht für:
 Downloader von Microsoft Windows 10

gwx steht für:
 Gua (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Guang-Sprachen in Ghana

.gwx steht für:
 Dateinamenserweiterung von Genigraphics

Abkürzung